Dordrecht je lahko:

 Dordrecht, Nizozemska, mesto na Nizozemskem;
 Dordrecht, Južnoafriška republika, kraj na Vzhodni Kaplandiji v Južnoafriški republiki.